Мартовский переулок:

Беларусь 

 Мартовский переулок — переулок в Могилёве

Россия 

 Мартовский переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Мартовский переулок — переулок в Ижевске
 Мартовский переулок — переулок в Кисловодске Ставропольского края
 В Наро-Фоминске Московской области:
 1-й Мартовский переулок
 2-й Мартовский переулок
 3-й Мартовский переулок
 4-й Мартовский переулок
 5-й Мартовский переулок
 Мартовский переулок — переулок в Пятигорске Ставропольского края
 Мартовский переулок — переулок в Ставрополе
 Мартовский переулок — переулок в посёлке Чисмена Волоколамского района Московской области
 Мартовский переулок — переулок в Южно-Сахалинске

Украина 

 Мартовский переулок — переулок в Борисполе Киевской области
 Мартовский переулок — переулок в Запорожье
 Мартовский переулок — переулок в Киеве
 Мартовский переулок — переулок в Кременчуге Полтавской области
 Мартовский переулок — переулок в Николаеве

См. также 

 Мартовская улица
 Мартовский проезд